Михаи́л Мака́рович Формуза́л (, 7 ноября 1959, с. Бешгиоз, район Чадыр-Лунга, Молдавская ССР, СССР) — Глава (башкан) Гагаузии (17 декабря 2006 — 14 апреля 2015). С 18 октября 2011 года по 20 февраля 2016 года Михаил Формузал являлся председателем Партии регионов Молдовы.

Биография 
Михаил Формузал родился 7 ноября 1959 года в селе Бешгиоз (Чадыр-Лунга район) в многодетной семье крестьян. После окончания средней школы (1966—1977), в 1977 году был призван на военную службу в Военно-Морской Флот СССР.
В 1979 году Михаил Формузал поступил в высшее военное артиллерийское училище имени М. В. Фрунзе в Одессе (Украина), чей курс он окончил в 1983 году. Позже служил в Вооружённых Силах СССР на различных должностях. В ноябре 1994 года был отправлен в отставку в звании майора.
В 1995 году являлся заместителем примара города Чадыр-Лунга. В период 1995—1998 Михаил Формузал учился в Академии государственного управления при Правительстве Республики Молдова. В 1999 году был избран примаром города Чадыр-Лунга, позже переизбран в 2003 году.
Принимал участие в выборах Башкана Гагаузии в 2006 и 2010 годах на которых одерживал победу. Был кандидатом на досрочных выборах 6 октября 2002 года на пост Башкана Гагаузии, но из-за низкой явки избирателей (только 41,43 % избирателей), выборы были признаны недействительными. В мае 2005 года вступил в Народную Республиканскую Партию, являлся председателем политического совета партии. С 2004 по 2007 гг. возглавлял общественное движение «Единая Гагаузия».

Башкан Гагаузии (2006—2015) 
Михаил Формузал после избрания башканом Гагаузии, 19 декабря 2006 года заявил, что намерен конструктивно работать с властями Молдовы. Михаил Формузал заявил также, что не будет критиковать или обвинять своих предшественников, но закончит все проекты, начатые во время их мандатов.

В соответствии с законодательством, согласно окончательным официальным данным Центральной избирательной комиссии Гагаузии новый мандат башкана должен быть подтвержден апелляционным судом Комрата. Позже, указом президента, новый башкан должен быть назначен в качестве члена правительства. Таким образом, после перерыва почти в четыре года в Кабинете министров Республики Молдова появился первый представитель оппозиции. 22 декабря 2006 года Апелляционный суд Комрата подтвердил действительность результатов 2-х туров выборов башкана 3 и 17 декабря. Инаугурация нового башкана Гагаузии Михаила Формузала состоялась 29 декабря 2006 года в Доме культуры Комрата. Михаил Формузал начал конструктивно работать с Народным собранием Гагаузии, большинство мест в котором занимали члены Партии Коммунистов Республики Молдова. Указом от 16 января 2007 года президента Молдовы Владимира Воронина, Михаил Формузал был утвержден в должности члена Правительства.

В 2010 году Михаил Формузал был переизбран Башканом Гагаузии.

После ухода с должности башкана, Михаил Формузал продолжает активную общественную деятельность. Он стал учредителем Фонда стратегических инициатив Гагаузии.

Осенью 2014 года, в преддверии ноябрьских выборах в парламент, будучи одним из лидеров блока 3 партий и 10 общественных организаций «За Европейский союз», пообещал подписать соглашение об ассоциации Молдавии с ЕС.

Награды 
 Орден «Трудовая слава» (7 ноября 2009 года) — за долголетний плодотворный труд в органах публичного управления, вклад в проведение социально-экономических реформ и активную организаторскую деятельность.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (12 декабря 2010 года) — за большой вклад в развитие и укрепление российско-молдавского культурного сотрудничества.

Личная жизнь

Семья 
Михаил Формузал женат, воспитывает троих детей.

Примечания

Источники 
 Результаты выборов Башкана Гагаузии 2006 года
 Результаты выборов Башкана Гагаузии 2010 года
 Биография Михаила Формузала на сайте Народной Республиканской Партии
 Биография Михаила Формузала на официальном сайте Гагаузии 

Президенты Гагаузии
Примары Чадыр-Лунги